Марун:

Фамилия 
 Марун, Антун (ум. 1921) — египетский деятель коммунистического и рабочего движения.
  (род. 1966) — австралийский и ливанский игрок в регбилиг, участник Кубка мира (2000).
 Марун, Луйо (1857—1939) — хорватский археолог, «отец хорватской археологии».
 Марун, Патрик (род. 1988) — американский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли в составе клубов «Сент-Луис Блюз» (2019) и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2020, 2021), чемпион мира по хоккею на роликовых коньках (2010).
  (1924—2001) — американский фотограф, чьи работы входят в частности в собрание вашингтонского Национального музея американской истории.

Топоним 
 Марун (река) — река в Иране.
 Марун (месторождение) — газоконденсатно-нефтяное месторождение в Иране.

См. также 
 Maroon 5
 Марон